«Roses» — песня американского рэпера Saint Jhn, первоначально выпущенная 22 июля 2016 года и позже включённая в его альбом Collection One 2018 года. Затем казахстанский продюсер Imanbek сделал ремикс песни и выпустил её в виде сингла 13 сентября 2019 года. Ремикс помог песне получить международное признание.

Создание 
19-летний казахстанский музыкант и продюсер Иманбек Зейкенов сделал ремикс песни и выпустил его в качестве сингла в 2019 году на российском лейбле Effective Records без участия Saint Jhn. Зейкенов попытался связаться с Saint Jhn в Instagram, но ответа не получил.

Коммерческий успех 
После выхода ремикса Imanbek «Roses» продолжила завоевывать успех во многих странах мира, достигнув первого места как в Австралии, Канаде и в Ирландии и проведя две недели на первом месте в UK Singles Chart.
Трек дебютировал на 55-м месте в основном мультижанровом американском хит-параде Billboard Hot 100, где в итоге поднялся до четвёртого места.
Весной и летом 2020 года сингл 11 недель возглавлял танцевальный чарт Hot Dance/Electronic Songs. 15 марта 2021 года ремикс на песню получил премию Грэмми в номинации «лучший неклассический ремикс».

Чарты

Оригинальная или комбинированная версия

Месячные чарты

Ремикс Imanbek

Сертификации

Примечания 

Песни 2016 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Песни Imanbek